Hosseusia (schimmel), geslacht van schimmels in de familie Pannariaceae
 Hosseusia (vlinder), geslacht van vlinders uit de familie Geometridae